Scherber ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Scherber (1893–1974), deutscher Politiker (SPD)
 Christoph Scherber (* 1976), deutscher Biodiversitätsforscher und Hochschullehrer 
 Evelyn Scherber (* 1971), deutsche Designerin
 Konrad Scherber (1886–1943), deutscher Komponist
 Martin Scherber (1907–1974), deutscher Komponist
 Peter Scherber (* 1939), deutscher Slawist, Literaturwissenschaftler und Übersetzer